Caprese puede referirse a:

 Caprese Michelangelo, un pueblo de la Toscana.
 Ensalada Caprese, un tipo de ensalada que proviene de la comarca de Capri.
 Sándwich Caprese, un sándwich de tomate, mozarela y albahaca.